Zdroje ist der Name von zehn Orten und zwei Seen in Polen:

Orte:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zdroje (Markusy)
 Woiwodschaft Großpolen:
 Zdroje (Łobżenica)
 Zdroje (Wronki)
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Zdroje (Bartniczka) (Mesenzborn, Kreis Strasburg/Westpreußen)
 Zdroje (Cekcyn) (Sdroje, kreis Schwetz/Westpreußen)
 Woiwodschaft Masowien:
 Zdroje (Stupsk)
 Woiwodschaft Podlachien:
 Zdroje (Czarna Białostocka)
 Zdroje (Supraśl)
 Woiwodschaft Westpommern:
 Zdroje (Połczyn-Zdrój) (Räubersberg, Kreis Belgard/Pommern)
 Zdroje (Stettin) (Finkenwalde, Kreis Randow/Pommern, ab 1939 Stadtkreis Stettin)

Seen:
 Woiwodschaft Lebus:
 Jezioro Zdroje (Drezdenko)
 Woiwodschaft Westpommern:
 Jezioro Zdroje (Człopa)

Siehe auch: Nowiny Zdroje, Zimne Zdroje